Custers ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Custers (* 1984), niederländischer Bogenschütze
 Theo Custers (* 1950), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kusters
 Küsters